Een verkeersweg:
A75 (Duitsland), zie Bundesautobahn 75
A75 (Frankrijk)
A75 (Groot-Brittannië)
A-75 (Spanje)
A75 (Afghanistan)